Та́йла Жаи́ни дус Са́нтус (, род. 22 июня 1993 года, Жарагуа-ду-Сул, Санта-Катарина, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающая в Ultimate Fighting Championship (UFC) в женской наилегчайшей весовой категории. с 7 февраля 2023 года занимает 1-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в женском наилегчайшем весе.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладательница премии «Выступление вечера» (1 раз) против Джоанна Вуд

Aspera Fighting Championship

 Чемпионка Aspera FC в легчайшем весе (1 раз)

Статистика выступлений в MMA 

|-
| 
| align="center" | 19-2
|  Валентина Шевченко
| Раздельное решение
| UFC 275
| 12 июня 2022
| align="center" | 5
| align="center" | 5:00
| Каланг, Сингапур
| Бой за титул чемпионки UFC  в наилегчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 19-1
|  Джоанна Вуд
| Болевой (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт
| 20 ноября 2021
| align="center" | 1
| align="center" | 4:49
| Лас-Вегас, Невада, США
| Бонус "Выступление вечера"
|-
| 
| align="center" | 18-1
|  Роксана Модаффери
| Единогласное решение
| UFC 266
| 25 сентября 2021
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 17-1
|  Джиллиан Робертсон
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Томпсон vs. Нил
| 19 декабря 2020
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 16-1
|  Молли Маккэнн
| Единогласное решение
| UFC on ESPN: Каттар vs. Иге
| 16 июля 2020
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Абу-Даби, Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| 
| align="center" | 15-1
|  Мара Ромера Борелла
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Ассунсао vs. Мораис 2
| 2 февраля 2019
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Форталеза, Сеара Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 15-0
|  Эстефани Алмейда
| Единогласное решение
| Dana White's Contender Series Brazil 2
| 11 августа 2018
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
| Возвращение в наилегчайший вес
|-
| 
| align="center" | 14-0
|  Лаиза Коимбра
| КО (удар в корпус)
| Aspera FC 43
| 13 августа 2016
| align="center" | 1
| align="center" | 1:27
| Паранагуа, Парана, Бразилия
| Выиграла вакантный титул чемпионки Aspera FC в легчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 13-0
|  Бруна Россо
| КО (удар локтем)
| K.O. Combate 2
| 21 ноября 2015
| align="center" | 2
| align="center" | 3:06
| Касадор, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 12-0
|  Жизели Морейра
| Единогласное решение
| Aspera FC 23
| 16 августа 2015
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Жоинвили, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 11-0
|  Жизели Перейра
| ТКО (удар ногой в голову)
| Aspera FC 20
| 6 июня 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 1:06
| Навегантис, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 10-0
|  Веллен Тайнара
| ТКО (остановка врачом)
| Aspera FC 19
| 23 мая 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 5:00
| Лажис, Санта-Катарина, Бразилия
| Бой в наилегчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 9-0
|  Ана Паула
| ТКО (удары)
| Noxii Combat 1
| 17 мая 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 2:12
| Жоинвили, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 8-0
|  Жулиана Мартинс
| Болевой (фиксация на руку)
| Aspera FC 17
| 4 апреля 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 0:48
| Куритибанус, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 7-0
|  Даниэла Кристина
| ТКО (удары локтями)
| Aspera FC 16
| 29 марта 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 0:26
| Жоинвили, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 6-0
|  Габриэла Буэну
| Болевой
| MMA Total Combat 2
| 21 марта 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 1:17
| Сан-Бенту-ду-Сул, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 5-0
|  Марта Соуза
| КО (удар)
| Aspera FC 15
| 1 февраля 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 2:36
| Итапема, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 4-0
|  Рейчел Камминз
| ТКО (удары)
| XFC International 6
| 27 сентября 2014
| align="center" | 1
| align="center" | 4:28
| Араракуара, Сан-Паулу Бразилия
| Возвращение в легчайший вес
|-
| 
| align="center" | 3-0
|  Жейзели Насименту
| КО (удар ногой в голову)
| University of Champions 1
| 5 июля 2014
| align="center" | 1
| align="center" | 0:30
| Куритиба, Парана, Бразилия
| Дебют в наилегчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 2-0
|  Кэссини Мара
| ТКО (удары)
| Aspera FC 4
| 1 марта 2014
| align="center" | 1
| align="center" | 2:20
| Итапема, Санта-Катарина, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 1-0
|  Жозиани Нунис
| Единогласное решение
| Striker's House Cup 31
| 23 ноября 2013
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Куритиба, Парана, Бразилия
| Дебют в легчайшем весе
|-
! colspan="10"|Источники:
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии